Coca-Cola HBC — компания системы Coca-Cola, производящая напитки в Италии, Нигерии и в странах центральной и восточной Европы.

История 
Hellenic Bottling Company S.A. («Греческая бутилирующая компания») была основана в Греции в 1969 году. В 1981 году над ней установила контроль частная холдинговая компания Kar-Tess Holding S.A., с 1991 года акции Hellenic Bottling Company S.A. начали котироваться на фондовой бирже Афин. В 2000 году Hellenic Bottling Company S.A. объединилась с компанией Coca‑Cola Beverages Ltd, так появилась Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. В 2001 году эта компания купила разливочные предприятия The Coca-Cola Company в России. В 2002 году акции компании начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже (перестали котироваться в 2013 году в связи с переходом на Лондонскую фондовую биржу). В том же 2002 году компания расширила свою деятельность в страны Балтии, также были куплены польская Multivita и австрийская Römerquelle. Следующие поглощения включают: Vlasinka (минеральная вода, Сербия, 2005 год), Bankya (минеральная вода, Болгария, 2005 год), «Мултон» (соки, Россия, 2005 год), Fresh & Co (соки, Сербия, 2006 год), Lanitis (напитки и молочная продукция, Кипр, 2006 год), Fonti del Vulture (минеральная вода, Италия, 2006 год), Socib (бутилирующая компания Coca-Cola в Италии, 2008 год).

Coca-Cola HBC AG была зарегистрирована в Цуге (Швейцария) 19 сентября 2012 года люксембургской компанией Kar-Tess Holding. 25 апреля 2013 года Coca-Cola HBC AG поглотила зарегистрированную в Амарусионе, пригороде Афин, столицы Греции Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. и стала головной компанией группы Coca-Cola HBC.

Собственники 
Coca-Cola HBC выпустила 368 млн акций номинальной стоимостью CHF 6,70.

Рыночная капитализация на Лондонской фондовой бирже на конец 2015 года составила 5,237 млрд фунтов, на Афинской фондовой бирже — 7,158 млрд евро.

Крупным инвесторам (более 1 млн акций) принадлежит 79 % акций.
Среди них:
 23,1 % акций принадлежит The Coca-Cola Company, также у этой компании закупаются все концентраты напитков (в 2015 году на сумму 1,355 млрд евро) и она является правообладателем всех торговых марок.
 23,2 % акций принадлежит Kar-Tess Holding (Люксембург), в свою очередь контролируемой Truad Verwaltungs AG (Цюрих, Швейцария). В совместной собственности Coca-Cola HBC и Truad Verwaltungs AG находится компания , производитель промышленного холодильного оборудования и стеклянной и пластмассовой тары со штаб-квартирой в Греции. Компании сотрудничают с 1999 года, в 2015 году Coca-Cola HBC закупила у Frigoglass тары на 101,7 млн евро. Kar-Tess Holding имеет право назначения председателя правления.

За исключением этих двух основных акционеров, 40 % держателей акций находятся в Великобритании, 24 % в остальной Европе, 20 % в США, 13 % в других странах мира, 3 % у мелких вкладчиков.

Руководство 
С января 2016 года председатель правления компании — Анастассис Давид (Anastassis G. David). В системе Coca-Cola с 1994 года, куда пришёл сразу после окончания университета Тафтса. Также является членом советов директоров IDEAL Group S.A. и Aegean Airlines S.A.

Главный исполнительный директор с 2011 по 2017 год — Димитрис Лоис (Dimitris Lois). Работал в компании с 2007 года, а ранее, с 1997 по 2007 год был в компании Frigoglass. Умер 2 октября 2017 вследствие болезни. Его сменил Зоран Богданович (Zoran Bogdanovic).

Деятельность 
Деятельность компании охватывает 28 стран с населением 594 млн человек. Компании принадлежат 59 заводов с 289 разливочными линиями, а также 292 склада. Основной продукцией являются газированные напитки (62 %), а также низкокалорийные газированные напитки (7 %), бутилированная вода (19 %), соки (7 %), готовый чай (4 %) и энергетические напитки (1 %). В 2015 году было продано 2,055 млрд условных ящиков продукции (1 условный ящик = 5,678 литра).

Регионы 
Наибольшая сумма продаж в 2015 году была в России (1,039 млрд евро), Италии (919 млн евро) и Нигерии (621 млн евро). Деятельность компании делится на три региона:
 Установившиеся рынки ()
 Этот регион включает (в порядке убывания доли в выручке) Италию (43 %), Грецию (16 %), Австрию (14 %), Швейцарию (12 %), Ирландию и Северную Ирландию (12 %), Кипр (3 %). Здесь находятся 14 заводов, на которых работает 6600 сотрудников. Объём продаж составил в 2015 году 621 млн условных ящиков, в денежном выражении — 2,486 млрд евро.
 Развивающиеся рынки ()
 Этот регион включает следующие страны: Польша (44 %), Венгрия (22 %), Чехия (13 %), страны Балтии (7 %), Хорватия (6 %), Словакия (6 %) и Словения (2 %). Здесь находятся 9 заводов, на которых работает 5315 сотрудников. Объём продаж составил в 2015 году 379 млн условных ящиков, в денежном выражении — 1,092 млрд евро.
 Новые рынки ()
 Этот регион включает следующие страны: Россия (35 %), Нигерия (22 %), Румыния (14 %), Сербия и Черногория (8 %), Украина (8 %), Болгария (5 %), Беларусь (4 %), Босния и Герцеговина (2 %), Армения (1 %), Молдова (1 %). Здесь находятся 36 заводов, на которых работает 21 тысяча сотрудников. Объём продаж составил в 2015 году 1,055 млрд условных ящиков, в денежном выражении — 2,769 млрд евро.

Coca-Cola в России 
В 1979 году начались продажи Fanta, производили напиток на Московском пивобезалкогольном комбинате (ныне «Очаково») под контролем The Coca-Cola Company.
 
Во время Олимпиады 1980 года можно было купить в разлив напиток «Кока-кола», однако его в СССР не производили, а привозили из Европы в алюминиевых банках, на которых логотип напитка был изображен кириллицей. После окончания Олимпиады Coca-Cola пропала из СССР, но Fanta продолжила выпускаться.
 
24 января 1985 года после длительных переговоров главы компании Дональда Кью с высшим руководством СССР, в стране разрешили продажу Coca-Cola.
 
В мае 1987 года начались продажи напитка Coca-Cola в СССР, производство было налажено на Москворецком пивоваренном заводе, однако основы напитка привозили из-за границы. Через год был установлен фирменный автомат Coca-Cola в холле гостиницы «Международная».
 
В 1990 году появился Sprite с открытием первого ресторана McDonald’s в Москве, через 2 года напиток начали массово производить для свободной продажи.
 
В 1991 году в Москве открылось представительство компании Coca-Cola Export Corporation и первый производственный завод в Беларуси, оттуда привозили продукцию Coca-Cola в России, а с 1992 года уже и на самой территории России были открыты заводы в Ставрополе и Волгограде, московский же завод открылся только в 1994-м.
 
Во второй половине 1990-х заводы Coca-Cola открылись по всей стране: в Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем Новгороде, Красноярске, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Первоначально эти производственные мощности подчинялись непосредственно американской The Coca-Cola Company, в 2001 году они были переданы евразийской региональной бутилирующей компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A.
 
В 1999 году Atlantic Industries, филиал компании The Coca-Cola Company, приобрёл исключительные права на товарный знак Dr Pepper в некоторых странах, в том числе и в России. В июле 1999 года началось производство напитка с фруктовым вкусом — «Фруктайм».
 
В 2003 году, начались продажи энергетического напитка Burn.
 
В 2005 году Coca-Cola HBC приобрела компанию «Мултон» — второго по величине производителя соков в России. Собственностью Coca-Cola стала самая популярная в России соковая марка «Добрый», а также бренды Rich и Nico.
 
В 2008 году, компания освоила технологию брожения и приступила к производству кваса под брендом «Кружка и Бочка».
 
Деятельность компании в России до июля 2008 года относилась к операционному сегменту «Евразия» (куда включались страны СНГ, Ближнего Востока, Индии). С июля 2008 года группа «Евразия» была реорганизована, и сейчас Россия относится к группе «Евразия и Африка».
 
В 2010 году ирландская European refreshments, дочерняя компания The Coca-Cola Company, получила 100%-ный контроль над российским производителем соков «Нидан соки» (торговые марки «Да!» и «Моя семья»). В 2014 году этот контроль был передан Coca-Cola HBC (через ЗАО «Мултон»)
 
До 2015 года Coca-Cola HBC в России владела 17 заводами, включая 2 завода «Мултон» (в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем Новгороде, Самаре, Волжском, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке, Солуно-Дмитриевском (Ставропольский край) и Ростовской области).
 
В конце 2015 года напиток Monster запустился в России под названием Black Monster. Производством и продажей напитка занялась компания Coca-Cola HBC.

В 2016 году было остановлено производство основного напитка на одном из крупнейших российском заводе Coca-Cola в Орле, поставлявшего продукцию во всю южную часть ЦФО. Компания тогда опровергла информацию о закрытии завода, отметив, что орловский завод продолжит выпускать другие напитки, принадлежащие компании Coca-Cola. Однако, через год в 2017 году появились слухи о полной ликвидации производства в Орле, а в сентябре информацию официально подтвердили в правительстве области, заявив о продаже завода за 2,4 млрд новому собственнику, который переоборудует бывший завод Coca-Cola для производства напольных покрытий. Нагрузка орловского завода перешла к заводу в Москве.

На 2017 год компания Coca-Cola HBC Eurasia владеет 10 заводами в России (в Москве, Истре Московской области, Щёлкове Московской области (Мултон), Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке). Компания владеет более чем 70 дистрибуционными центрами. Также в ней работают более  сотрудников.
 
16 июня 2022 года Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж в России, из-за политических событий.
 
26 августа 2022 года российский филиал Coca-Cola HBC был переименован в Multon Partners, он находится в собственности нидерландской Coca-Cola HBC Holdings B.V.. Компания сконтрецировалась на местные напитки: «Добрый», Rich и «Моя семья», их производят исключительно из российского сырья, также в продажи остались энергетики (Burn и Black Monster). Также был сменён юридический адрес головной компании с Нижнего Новгорода на Москву.

Coca-Cola в Италии 
Первый завод по производству Coca-Cola в Италии, Romana Acque Gassose, начал работу в 1927 году. В 1995 году все заводы по производству Coca-Cola (всего 11) были подчинены американской The Coca-Cola Company, а в 2005 году включены в состав Coca-Cola HBC. На 2016 год в компании Coca-Cola HBC Italia S.r.l. работает 2500 сотрудников, её принадлежит 6 заводов и 2 склада.

Coca-Cola в Польше 
Производство Coca-Cola в Польше началось в 1972 году по лицензии на варшавском пивзаводе. Представительство компании Coca-Cola открылось в 1991 году, в следующем году начал работу первый собственный завод. В последующие годы появилось ещё шесть компаний, производивших и распространяющих Coca-Cola в Польше. В 1998 году они были объединены в компанию Coca-Cola Beverages Poland, которая в 2000 году вошла в состав Coca-Cola Hellenic Bottling Company. На заводах компании в Польше работают 2700 человек.

Coca-Cola в Нигерии 
Nigerian Bottling Company Ltd («Нигерийская бутилирующая компания») была основана в 1951 году как часть группы компаний A.G. Leventis, принадлежавшей киприоту . Производство Coca-Cola в Нигерии началось в 1953 году и к 1960 году, когда Нигерия стала независимым государством, достигло миллиона условных ящиков в год. В 1972 году компания стала публичной и вошла в листинг Нигерийской фондовой биржи. В 2000 году была включена в состав Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. На 2016 год компании принадлежит 13 заводов (один из них в Бенине) и 64 склада.

Coca-Cola HBC на Украине 
Украинский филиал компании Coca-Cola HBC называется Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd, штаб-квартира и производственные мощности находятся в пгт Большая Дымерка Киевской области. Первое представительство на Украине было открыто в 1992 году. По итогам 2013 года доля Украины в выручке Coca-Cola HBC составила 3,1 %. В первом полугодии выручка Coca-Cola Украина составила 1,2 млрд грн, чистый убыток составил 169 млн грн.

Дочерние компании 

 AS Coca-Cola HBC Eesti (Эстония, 100 %)
 Brewinvest S.A. Group1,2 (Греция, 50 %)
 BrewTech B.V. Group1 (Нидерланды, 50 %)
 CC Beverages Holdings II B.V. (Нидерланды, 100 %)
 CCB Management Services GmbH (Австрия, 100 %)
 CCHBC Armenia CJSC (Армения, 90 %)
 CCHBC Bulgaria AD (Болгария, 99,4 %)
 CCHBC Insurance (Guernsey) Limited (Гернси, Великобритания, 100 %)
 CCHBC IT Services Limited (Болгария, 100 %)
 Coca-Cola Beverages Austria GmbH (Австрия, 100 %)
 Coca-Cola Beverages Belorussiya Unitary Enterprise (Белоруссия, 100 %)
 Coca-Cola HBC Ceska republika, s.r.o. (Чехия, 100 %)
 Coca-Cola Beverages Ukraine Ltd (Украина, 100 %)
 Coca-Cola Bottlers Chisinau S.R.L. (Молдова, 100 %)
 Coca-Cola Bottlers lasi Srl (Румыния, 99,2 %)
 Coca-Cola Bottling Company (Dublin) Limited3 (Ирландия, 100 %)
 Coca-Cola HBC-Srbija d.o.o. (Сербия, 100 %)
 Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo (Босния и Герцеговина, 100 %)
 Coca-Cola HBC Finance B.V. (Нидерланды, 100 %)
 Coca-Cola HBC Finance plc (Англия и Уэльс, 100 %)
 Coca-Cola HBC Greece S.A.I.C. (Греция, 100 %)
 Coca-Cola HBC Holdings B.V. (Нидерланды, 100 %)
 Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. (Хорватия, 100 %)
 Coca-Cola HBC Hungary Ltd (Венгрия, 100 %)
 Coca-Cola HBC Ireland Limited (Ирландия, 100 %)
 Coca-Cola HBC Italia S.r.l. (Италия, 100 %)
 Coca-Cola HBC Kosovo L.L.C. (Косово, 100 %)
 Coca-Cola HBC Northern Ireland Limited (Северная Ирландия, 100 %)
 Coca-Cola HBC Polska sp. z.o.o. (Польша, 100 %)
 Coca-Cola HBC Romania Ltd (Румыния, 100 %)
 Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. (Словения, 100 %)
 Coca-Cola HBC Slovenska republika s.r.o. (Словакия, 100 %)
 Coca-Cola HBC Switzerland Ltd (Швейцария, 99,9 %)
 Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora d.o.o., (Черногория, 100 %)
 Coca-Cola Hellenic Business Service Organisation (Болгария, 100 %)
 Coca-Cola Hellenic Procurement GmbH (Австрия, 100 %)
 Deepwaters Investments Ltd (Кипр, 50 %)
 Lanitis Bros Ltd (Кипр, 100 %)
 LLC Coca-Cola HBC Eurasia (Россия, 100 %)
 Multon A.O. Group5 (Россия, 50 %)
 Nigerian Bottling Company Ltd (Нигерия, 100 %)
 SIA Coca-Cola HBC Latvia (Латвия, 100 %)
 Star Bottling Limited (Кипр, 100 %)
 Star Bottling Services Corp. (Британские Виргинские острова, 100 %)
 Tsakiris S.A. (Греция, 100 %)
 UAB Coca-Cola HBC Lietuva (Литва, 100 %)
 Valser Services AG (Швейцария, 99,9 %)
 Yoppi Hungary Kft. (Венгрия, 100 %)

Примечания

Ссылки 
 

Компании Греции
Компании Швейцарии
Производители продуктов питания